WDSF ist eine Abkürzung für

 World Dance Sport Federation
 Wal- und Delfinschutz-Forum

WDSF